Williston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Williston (Florida)
Williston (Florida)
East Williston (New York)
Williston (Noord-Kaap), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Karoo Hoogland in Zuid-Afrika
Williston (North Dakota)
Williston (South Carolina)
Williston (Tennessee)
Williston (Vermont)